Vidángoz, på baskiska Bidankoze, är en kommun i Spanien. Den ligger i regionen och provinsen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid.

Kommunen ligger i västligaste delen av Pyrenéerna och huvudorten Vidángoz anges befinna sig på .

Klimat 
Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Navarra